Bazzaro ist der Nachname von:

 Ernesto Bazzaro (1859–1937), italienischer Bildhauer
 Leonardo Bazzaro (1853–1937), italienischer Maler